EHF European League 2022/23 steht für:

 EHF European League der Frauen 2022/23
 EHF European League der Männer 2022/23